Raşid Rahimov  - respetivamente, em tadjique cirílico e persa, Рашид Раҳимов e رشد رحمو (Duxambé, 18 de março de 1965) - é um ex-futebolista tadjique.

É mais conhecido por seu nome russificado dos tempos de União Soviética, Rachid Mamatkulovitch Rakhimov (Рашид Маматкулович Рахимов).

Como jogador 
Jogava na defesa. Debutou em 1982 no SKA-Pamir Duxambé, participando da campanha do título da segunda divisão do campeonato soviético de 1988, o que fez do Pamir o primeiro (e único) clube da então RSS do Tajiquistão a jogar na divisão de elite do futebol da União Soviética. E a equipe não fez feio: conseguiu permanecer na divisão principal até a última edição da Liga Soviética, a de 1991. Com essa vitrine, Rahimov foi contratado em 1992 pelo Spartak Moscou, principal clube russo.

Após participar de alguns jogos do que foi a primeira edição do campeonato russo (que seria vencida pelo Spartak), foi contratado no mesmo ano pelo Real Valladolid, passando uma temporada na Espanha. Voltaria à Rússia logo em 1993, primeiro para jogar no Lokomotiv Moscou e depois, no ano seguinte, novamente no Spartak, sendo campeão russo.

A partir de 1995, Rahimov faria carreira no futebol austríaco, onde ficaria até parar de jogar, em 2002, defendendo Áustria Viena, Admira Wacker e Ried.

Técnico 
Ainda em 2002, começou a carreira de técnico, na sua ex-equipe do Admira, salvando-a do rebaixamento na Bundesliga Austríaca, deixando o clube em 2004. Em 2006, foi chamado para treinar o Amkar Perm, que corria o mesmo risco na Liga Russa.

Um novo sucesso lhe credenciou entre os dirigentes de outro clube que defendera, o Lokomotiv, treinando o time moscovita de 2007 a 2009.

Seleção 
Rahimov defendeu o Tajiquistão em uma partida logo após a independência de seu país, em 1992. Após chegar ao futebol russo em 1994, foi chamado para defender a Seleção Russa, realizando quatro partidas até 1995.

Em 1996, quando já estava na Áustria, realizou sua segunda e última partida pela Seleção Tajique.

Ligações externas
Perfil no site nationalfootballteams

Futebolistas do Tajiquistão
Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Spartak Moscovo
Futebolistas do Real Valladolid Club de Fútbol
Futebolistas do Lokomotiv Moscou
Futebolistas do FK Austria Wien
Futebolistas do SV Ried
Treinadores do Lokomotiv Moscou
Naturais de Duxambé